Ping nebo ping může znamenat:

 ping – nástroj pro zjištění dostupnosti počítače (nebo síťového zařízení) a latence v počítačové síti
 slangový výraz pro latenci v počítačové síti
 iTunes Ping – Hudební sociální síť vytvořená Applem 
 Ping (řeka) – řeka v Thajsku
 Ping (císař) – čínský císař v 1. století

Související články 
 ping-pong – stolní tenis